Мосешвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Мосешвили, Леван Георгиевич (1940—2020) — советский баскетболист, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Мосешвили, Ясон Павлович (1876—1968) — грузинский учёный в области химии и педагог высшей школы.